Angelo Azzolina (1943-2000) – politico italiano
 Gaetano Azzolina (1931) – medico, cardiochirurgo e politico italiano
 Lucia Azzolina (1982) – docente e politica italiana
 Pasquale Azzolina (1859-1934) – scultore italiano

Altri progetti